Jan Kanty Steczkowski (1800–1881) – polski matematyk, astronom, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 Jan Kanty Steczkowski (1862–1929) – polski ekonomista, prawnik, polityk, bankowiec, premier Królestwa Polskiego (1918), minister skarbu Królestwa (1918) i II Rzeczypospolitej (1920-21).
 Jan Kanty Steczkowski (1923–2016) – polski ekonomista, prof. dr hab. inż.